Centocittà – album di Antonello Venditti del 1985
 Centocittà – programma radiofonico in onda su Radio 1 dal 2019
 Centocittà – movimento politico italiano del passato confluito nel partito de I Democratici